Luís Mendes de Morais - militar brasileiro (1850 - 1914)
 Ângelo Mendes de Morais - militar e político brasileiro (1894 - 1990)
 Lúcia Mendes de Morais - voleibolista brasileira